BFK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Denver Buckley Angb (Stati Uniti)